Boïnitsa - qui signifie dans les langues slaves Meurtrière - est le nom de plusieurs localités :
 en  (le nom étant écrit ) :
 Boïnitsa, village dans la région de Vidin ;
 Boïnitsa, commune dans la région de Vidin ;
 en Roumanie (le nom étant écrit ) :
 Boinița, village dans Județ de Caraș-Severin.